Shahr-e Bābak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahr-e Bābak (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Shahr-e Bābak, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar